Пиноккио (саундтрек) () — саундтрек к мультфильму «Пиноккио».

Песни

Песни, неиспользованные в фильме 
 «I’m A Happy Go Lucky Fellow» (или «Jiminy Cricket») — Джимини (позднее использована в мультфильме «Весёлые и беззаботные»)
 «Honest John» — хор
 «As I Was Saying To The Duchess» — Четный Джон
 «Three Cheers For Anything» — Фитиль, Пиноккио, Александр и другие мальчики
 «Monstro The Whale» — хор
 Turn On The Old Music Box" — Джимини

Выпуски

Оригинальный выпуск 
 When You Wish Upon a Star b/w Little Wooden Head (Victor 26477)
 Give a Little Whistle b/w Hi Diddle Dee Dee" (Victor 26478)
 I've Got No Strings b/w/ Turn On the Old Music Box (Victor 26477)

Виниловый диск 
Первая сторона
 When You Wish Upon a Star — Джимини
 Cricket Theme" / "Little Wooden Head (состоит из вокала Кристиана Раба)
 The Blue Fairy Arrives / When You Wish Upon a Star
 Give a Little Whistle — Джимини / Pinocchio Goes To School / Hi-Diddle-Dee-Dee (An Actor’s Life for Me) — Честный Джон
Вторая сторона
 I've Got No Strings — Пиноккио
 Hi-Diddle-Dee-Dee — Честный Джон
 The Whale Chase
 Finale: Turn on the Old Music Box и When You Wish Upon a Star — Джимини

Новый выпуск 
 When You Wish Upon a Star — 3:15
 Little Wooden Head — 5:45 (состоит из вокала, которого не было в мультфильме)
 Clock Sequence — 0:55
 Kitten Theme — 0:40
 The Blue Fairy — 3:28
 Give a Little Whistle — 1:38
 Old Geppetto — 4:44
 Off to School — 4:19
 Hi Diddle Dee Dee — 1:41
 So Sorry — 1:36
 I've Got No Strings — 2:23
 Sinister Stromboli — 2:28
 Sad Reunion — 3:22
 Lesson in Lies — 2:31
 Turn On the Old Music Box — 0:50
 Coach to Pleasure Island — 4:45 (Hi-Diddle-Dee-Dee (реприза) состоит из вокала, которого не было в мультфильме)
 Angry Cricket — 1:20
 Transformation — 3:51
 Message from the Blue Fairy — 1:30
 To the Rescue — 0:34
 Deep Ripples — 1:29
 Desolation Theme — 1:42
 Monstro Awakens — 2:03
 Whale Chase — 3:19
 A Real Boy — 1:42

Примечания 

Альбомы по алфавиту
Зал славы «Грэмми»